Нестерки — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Нестерки — деревня в Пружанском районе Брестской области.
 Нестерки — деревня в Вязынском сельсовете Вилейского района Минской области.
 Нестерки — деревня в Рабунском сельсовете Вилейского района Минской области.